Wielka dżungla (ang. The Mighty Jungle, 2008-2009) – kanadyjski serial animowany, który emitowany w Polsce na kanale Polsat JimJam.

Opis fabuły 
Serial opowiada o trójce przyjaciół; surykatce o imieniu Babu, gorylu Bruce i nosorożycu Rhondzie. Przygody jakie na nich czekają wymyślone są przez dzieci.

Wersja polska 
Opracowanie i udźwiękowienie: MediaVox
Wystąpili:
 Agnieszka Wajs –
 Babu,
 Różne dzieci opowiadające historie
 Anita Sajnóg – 
 Bruce,
 Rhonda,
 Różne dzieci opowiadające historie
 Ireneusz Załóg
i inni

Lektor: Ireneusz Załóg

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
  

Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale przygodowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2008
Seriale telewizyjne zakończone w 2009